

Geografia
 Munar, uno dei villaggi che formano Secusigiu, in Romania
 Munār-e Chakarī, montagna dell'Afghanistan
 Dasht-e Pāy Munār, pianura dell'Afghanistan

Persone
 Guillem Mesquida i Munar (1675-1747), pittore spagnolo
 Jaume Munar, tennista spagnolo
 Maria Antònia Munar i Riutort, politica spagnola